Адриана Асти (); ) — итальянская актриса.

Биография 
В кино дебютировала в 1959 году в фильме «Ночной город». В 1974 году награждена премией «Давид Ди Донателло», трижды награждалась за фильмы «Una breve vacanza» (1974), «L’eredità Ferramonti» (1977), «La meglio gioventù» (2004) — за который получила также «Золотой глобус».

В 1967—1972 годах была женой Бернардо Бертолуччи.

Фильмография 
  — Рокко и его братья
  — Аккатоне
  — Перед революцией
  — Людвиг — Лиля фон Булёвски
  — Короткий отпуск
  — Призрак свободы
  — Зорро — Карменсита
  — Калигула — Энния Невия
  — Лучшие годы молодости
  — Неоконченный роман
  — Пазолини — Сузанна Пазолини

Примечания

Ссылки 

Актрисы Италии
Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую женскую роль